Francja:
 Orvin – rzeka, dopływ Sekwany

Szwajcaria:
 Orvin – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Orvin B. Fjare – amerykański polityk
 Orvin Cabrera – honduraski piłkarz
 Anders Orvin – norweski geolog
 Fredrik Orvin – norweski dyplomata

Inne:
 Orvin Mountains – góry w Antarktydzie Wschodniej

Zobacz też:
 Bouy-sur-Orvin